Arcykapłan (w Biblii i judaizmie)
 Arcykapłan (starożytny Egipt)